Gunung Leuser kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Leuser (berg i Indonesien), Aceh, 
 Gunung Loser (berg i Indonesien), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar